Departamento Veinticinco de Mayo oder Departamento 25 de Mayo steht für folgende Verwaltungseinheiten in Argentinien:

 Departamento Veinticinco de Mayo (Chaco) in der Provinz Chaco
 Departamento Veinticinco de Mayo (Río Negro) in der Provinz Río Negro
 Departamento Veinticinco de Mayo (San Juan) in der Provinz San Juan
 Departamento 25 de Mayo (Misiones) in der Provinz Misiones

Siehe auch:
 Partido Veinticinco de Mayo, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien